Zebra puede referirse a:

Biología
Zebra, forma arcaica y en desuso del término Cebra, que define a tres especies de équidos actuales: 
Equus grevyi, cebra de Grevy. 
Equus quagga, cebra de llanura. 
Equus zebra, cebra de montaña. 
Zebra, variante del término Zebro, équido salvaje que existió en la península ibérica hasta el siglo XVI.
Cephalophus zebra, especie de pequeño antílope. 
Leptopelis zebra, especie de anfibio. 
Hypsopanchax zebra, especie de pez.
Fundulus zebra, especie de pez.
Gymnomuraena zebra, especie de anguila.

Música
Zebra, banda de hard rock estadounidense. 
Zebra, álbum de Zebra. 
Zebra IV, álbum de Zebra.
DJ Zebra, un disc-jockey francés.

Informática y sistemas digitales
Zebra Technologies, fabricante de impresoras. 
Patrón zebra, función de las videocámaras digitales. 
GNU Zebra, demonio que en los sistemas unix se encarga de manejar las tablas de ruteo.

Otros
HMS Zebra, seis buques de la Marina Real Británica (1777, 1780, 1815, 1860, 1895, 1944).  
La letra Z en el Alfabeto fonético conjunto Ejército.
Judy Zebra Knight (1946 n.), médium estadounidense.

Referencias